Voici la liste des planètes mineures numérotées de 361001 à 362000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 361001 à 362000

361001-361100

361101-361200

361201-361300

361301-361400

361401-361500

361501-361600

361601-361700

361701-361800

361801-361900

361901-362000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000